Dwa różne samoloty nosiły oznaczenie Boeing Model 10, obydwa były samolotami szturmowymi zaprojektowanymi przez United States Army Air Service i zbudowanymi z zakładach Boeing:
 Boeing GA-1 – trójpłatowy samolot szturmowy
 Boeing GA-2 – dwupłatowy samolot szturmowy